Цеймерн — немецкая фамилия. Цеймерны, фон — баронский род. Известные носители:
 Цеймерн, Максим Карлович (1802—1882) — русский государственный деятель, сенатор и прокурор Сената Российской империи.